Шункейра-де-Амбия (), Хункера-де-Амбия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альярис-Маседа. Занимает площадь 60,21 км². Население 1733 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе